

Населені пункти та їхні частини

 Ґрабувець — село в гміні Боброво Бродницького повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Ґрабувець — село в гміні Пултуськ Пултуського повіту Мазовецького воєводства
 Ґрабувець — село в гміні Ойжень Цехановського повіту Мазовецького воєводства
 Ґрабувець — село в гміні Мохово Серпецького повіту Мазовецького воєводства
 Ґрабувець — колонія в гміні Скемпе Ліпновського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Ґрабувець — осада в гміні Кшеменево Лещинського повіту Великопольського воєводства

Примітки